Hoher Bannstein steht für folgende Grenzsteine:

 Hoher Bannstein (Gempenplateau) auf dem Gempenplateau bei Basel
 Hohebannstein bei Freiburg im Breisgau